Skogstorp – area urbana della Svezia situata nel comune di Eskilstuna
Skogstorp – area urbana della Svezia situata nel comune di Falkenberg